Charles Bunbury ist der Name folgender Personen:

* Charles Bunbury, 4. Baronet (1708–1742), britischer Politiker
 Charles Bunbury, 6. Baronet (1740–1821), britischer Politiker
 Charles Bunbury, 8. Baronet (1809–1886), britischer Naturforscher